Velika nagrada Španije 1971 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 18. aprila 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 75
| 1:49:03,4
| 4
| 9
|-
! 2
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 75
| + 3,4 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 20
|  Chris Amon
| Matra
| 75
| + 58,1 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 14
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 75
| + 1:17,9
| 5
| 3
|-
! 5
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 75
| + 1:27,0
| 9
| 2
|-
! 6
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 74
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 12
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 74
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 10
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 73
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 9
| 8
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 72
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 10
| 16
|  Howden Ganley
| BRM
| 71
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 11
| 24
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 67
| +8 krogov
| 22
|  
|-
! NC
| 3
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 58
| +17 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 54
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 27
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 53
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 50
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
|  Alex Soler-Roig
| March-Ford
| 46
| Črpalka za gorivo
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 24
| Vžig
| 13
|  
|-
! Ods
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 13
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 25
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 9
| Pritisk goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jo Siffert
| BRM
| 5
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 5
| Krmiljenje
| 10
|  
|}

Formula 1 sezona 1971
1971